Vogenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Rudolf Vogenauer (1897–1969), deutscher Grafiker, Illustrator und Maler
 Stefan Vogenauer (* 1968), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Roland Voggenauer